Гарднер () — английская фамилия и топоним.

Фамилия

А 
 Гарднер, Ава (1922—1990) — американская киноактриса.
 Гарднер, Александр (1821—1882) — шотландско-американский фотограф.
 Гарднер, Ахмад (род. 2000) — игрок в американский футбол.

Б 
 Гарднер, Базз (1931—2004) — трубач муз. группы The Mothers of Invention.
 Гарднер, Банк (род. 1933) — американский саксофонист.

В 
 Гарднер, Вадим Данилович (1880—1956) — русский поэт.
 Гарднер, Вирджиния (род. 1995) — американская актриса.
 Гарднер, Верн (1925—1987) — американский баскетболист.

Г 
 Гарднер, Гай Спенсер (род. 1948) — американский астронавт.
 Гарднер, Гари (род. 1992) — английский футболист.
 Гарднер, Генри Брайтон (1863—1939) — американский экономист.
 Гарднер, Говард (род. 1943) — американский психолог.

Д 
 Гарднер, Деде (род. 1967) — американский кинопродюсер и президент продюсерской компании Plan B Entertainment.
 Гарднер, Дейзи (род. 1976) — американская сценаристка и актриса.
 Гарднер, Дейл Аллан (1948—2014) — американский астронавт.
 Гарднер, Дерек (1931—2011) — британский инженер.
 Гарднер, Джеймс Алан (род. 1955) — канадский писатель.
 Гарднер, Джеральд (1884—1964) — английский антрополог-любитель, писатель, оккультист.
 Гарднер, Джимми (1924—2010) — английский актёр.
 Гарднер, Джон (1933—1982) — американский писатель.
 Гарднер, Джордж (1812? — 1849) — шотландский ботаник и исследователь.
 Гарднер, Джули (род. 1969) — уэльский телепродюсер.
 Гарднер, Дик (1913—1997) — английский футболист.
 Гарднер, Дон-Лиэн (род. 1980) — американская актриса.

Е 
 Гарднер, Екатерина Ивановна (1849—1936) — российская феминистка, писательница и переводчица, автор статей в ЭСБЕ.

И 
 Гарднер, Иван Алексеевич (1898—1984) — русский историк, исследователь русского церковного пения, православный регент.
 Гарднер, Инглиш род. 1992) — американская легкоатлетка, которая специализируется в беге на 100 метров.

К 
 Гарднер, Кейт (1929—2012) — ямайский легкоатлет.
 Гарднер, Кори (род. 1974) — американский политик-республиканец.
 Гарднер, Крейг (род. 1986) — английский футболист, полузащитник клуба «Сандерленд».
  (род. 1949) — американский писатель юмористической фэнтези.
 Гарднер, Крис (род. 1954) — предприниматель, миллионер, филантроп.
 Гарднер, Кэл (1924—2001) — канадский хоккеист, центральный нападающий.

Л 
 Гарднер, Ларри (1886—1976) — американский бейсболист.
 Гарднер, Лоренс (1943—2010) — английский писатель.

М 
 Гарднер, Мартин (1914—2010) — американский математик, писатель, популяризатор науки.
 Гардлер, Меган (род. 1988) — американская профессиональная баскетболистка.
 Гарднер, Мередит (1912—2002) — американский лингвист и криптоаналитик.

П 
 Гарднер, Пётр Петрович (1815—1881) — генерал-лейтенант, герой Крымской войны.

Р 
 Гарднер, Раиса Александровна (1840—1916) — прозаик.
 Гарднер, Рикардо (род. 1978) — ямайский футболист.
  (род. 1943) — британский эмбриолог и генетик.
 Гарднер, Роберт (1925—2014) — американский академик, антрополог и режиссёр-документалист.
 Гарднер, Рой (род. 1945) — британский бизнесмен, экс-председатель клубов «Манчестер Юнайтед» и «Плимут Аргайл».
 Гарднер, Ронни Ли (1961—2010) — американский преступник
 Гарднер, Рулон (род. 1971) — американский борец греко-римского и вольного стилей, чемпион и призёр Олимпийских игр.

С 
 Гарднер, Сью (род. 1967) — исполнительный директор Фонда Викимедиа.
 Гарднер, Сэмюэл (1891—1984) — американский скрипач и композитор российского происхождения.

Т 
 
 Гарднер, Трент (1961—2016) — американский прогрессив-рок/прогрессив-метал композитор, вокалист и музыкальный продюсер.

Ф 
 Гарднер, Франц Яковлевич (1714—1796) — русский заводчик английского происхождения.
 Гарднер, Фрэнк (1930—2009) — австралийский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Х 
 Гарднер, Хелен (1884—1968) — американская актриса театра и кино, продюсер.
  (1908—1986) — английский литературный критик, академик, Дама-Командор ордена Британской империи.
  (1878—1946) — американский историк искусства и педагог.

Ч 
 Гарднер, Чарльз Остин (1896—1970) — австралийский ботаник английского происхождения.

Э 
 Гарднер, Элизабет (1837—1922) — американская художница.
 Гарднер, Эрл Стэнли (1889—1970) — американский писатель, классик детективного жанра.

Второе имя
 Гарднер Уилкинсон, Джон (1797—1875) — английский путешественник и писатель-египтолог, «отец» британской египтологии.

Вымышленные персонажи
 Гай Гарднер — персонаж вселенной DC Comics.

Топоним 
США
 Гарднер — скалы на Гавайских островах.
  — озеро в Коннектикуте, ключевая достопримечательность одноимённого парка.
  — приток реки Йеллоустоун (штаты Вайоминг и Монтана).
Прочие страны
 Гарднер — атолл в архипелаге Феникс (Кирибати). В настоящее время носит название остров Никумароро.

Прочее 
 Гарднер — маленький ударный кратер на видимой стороне Луны.

См. также 
 Гартнер
 Мини-шахматы Гарднера — вариант игры в шахматы на уменьшенной доске 5x5.

Примечания